Жан-Батист Сенайе (;  — ) — французский  и .

Сын скрипача, игравшего в ансамбле «Двадцать четыре скрипки короля» (и сам вошедший в состав ансамбля в 1713 г.). Учился у Жана-Батиста Ане и Джованни Антонио Пьяни, а в Модене у Томазо Антонио Витали, благодаря чему ввёл затем при французском дворе некоторые итальянские элементы репертуара и приёмы игры. В 1710—1727 гг. опубликовал пять сборников сонат для скрипки и basso continuo, по десять сонат в каждом.

Примечания

Ссылки 
 

Академические музыканты Франции